I Kissed a Girl (Katy Perry), een nummer van Katy Perry
 I Kissed a Girl (Jill Sobule), een nummer van Jill Sobule
 I Kissed a Girl (Glee), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie Glee